Chesneya daucoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Antonio Bertoloni. Chesneya daucoides ingår i släktet Chesneya och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
daucoides